— японский политик времён позднего сёгуната Токугава и Реставрации Мэйдзи. В период сёгуната он был известен под именем . Один из так называемых «Трех великих героев» эпохи Реставрации Мэйдзи.

Самурай княжества Тёсю, монархист, ученик Ёсиды Сёина. Один из авторов Клятвы Пяти пунктов. Инициатор земельной и административной реформы, направленных на ликвидацию феодального устройства Японии и создание мощной унитарной империи. Вице-посол японской правительственной миссии (1871—1873), возглавленной Ивакурой Томоми, которая отправилась в Россию, Америку и Европу для изучения западного опыта. 2-й министр культуры (25 января — 13 мая 1874), 2-й министр внутренних дел Японии (14 февраля — 27 апреля 1874). Один из глав фракции Тёсю в японском правительстве. Выступал против завоевания Кореи (1873) и Тайваня (1874).

Он был представителем движения Сонно Дзёи в Тёсю и представителем Тёсю в альянсе княжеств Сацума и Тёсю.

Биография 
Кидо Такаёси родился на землях княжества Тёсю (в настоящее время префектура Ямагути) в семье , доктора клана. В 7-летнем возрасте мальчика отдали приёмным сыном в другую самурайскую семью Кацура.

В 1849 году Такаёси поступил в школу Сёкасон Ёсиды Сёина, а по её окончании отправился на стажировку в Эдо, где изучал западное артиллерийское дело под руководством Эгавы Тародзаэмона. В 1859 году, в ходе репрессий Ансей, Такаёси познакомился со многими политиками и общественными деятелями антиправительственного и антииноземного движения, которые происходили из его собственного княжества, а также из Мито, Этидзэн и Сацумы. Знакомства подтолкнули его к участию в этом движении.

После инцидента у ворот Хамагури 1864 года, в котором силы княжества Тёсю потерпели поражение от отрядов княжества Сацума, власть в первом захватили политики во главе с Такасуги Синсаку, которые выступали за свержение сёгуната. Синсаку был знаком с Такаёси, поэтому последний вернулся на родину и стал главным дипломатом нового правительства княжества. В 1866 году, при посредничестве Сакамото Рёмы из княжества Тоса, он заключил тайный союз со вчерашним врагом, княжеством Сацума с целью ликвидации сёгуната и построения унитарной Японии во главе с Императором.

После реставрации Мэйдзи в 1868 году, которая положила конец господству сёгуната в Японии, Такаёси вошёл в состав нового Императорского правительства, в котором он работал советником . Вместе с Юри Кимимасо и Фукуокой Такатикой он принимал участие в создании Клятвы Пяти пунктов, манифеста Императора Мэйдзи, который определял основные направления реставрационного курса. В 1870 году Такаёси стал советником Императора и инициировал реформы, направленные на огосударствление земли, ликвидацию удельных княжеств и создание унитарного централизованного государства. В следующем году, вместе с Окубо Тосимити и Ито Хиробуми, его включили в состав посольства Ивакуры Томоми, которое посетило Россию, страны Европы и Североамериканские соединённые штаты с целью изучить системы государственного устройства, хозяйства и войска Запада.

Вернувшись в Японию в 1873 году, Такаёси выступил против плана Сайго Такамори и Итагаки Тайсукэ завоевать Корею и в знак протеста ушел в отставку. Вскоре после этого он выступил в оппозиции диктаторскому режиму Окубо Тосимити и начал просветительскую кампанию критики государственной системы.

В 1874 году Такаёси вернулся в правительство и короткое время работал министром культуры (25 января — 13 мая 1874) и внутренних дел (14 февраля — 27 апреля 1874). Однако в связи с протестом против похода японских войск на Тайвань, он снова ушёл в отставку. В следующем году на собрании в Осаке Такаёси удалось преодолеть разногласия с Окубо и министрами и во второй раз войти в состав правительства в чине советника Императора. Он также получил назначение на , на которых председательствовал в течение 20 июня — 17 июля 1875 года.

В 1877 году Такаёси тяжело заболел и покинул все посты. Он умер 26 мая 1877 года в Киото, в разгар Сацумского восстания.

За заслуги покойного Такаёси перед государством его род Кидо был приравнен к титулованной знати кадзоку.

Примечания

Литература 
 
  Кидо Такаёси в энциклопедии «Япония от А до Я»

Ссылки 

  Документы Кидо Такаёси (1) // Национальная парламентская библиотека Японии
  Документы Кидо Такаёси (2) // Национальная парламентская библиотека Японии
  Кидо Такаёси. Новейшие японские портреты // Национальная парламентская библиотека Японии
  Биография Кидо Такаёси

Персоналии по алфавиту
Политики Японии
Родившиеся в 1833 году
Умершие в 1877 году
Монархисты Японии